Иван Фёдорович Крутяков — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1917 году в деревне Бережок. Член КПСС.

С 1938 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1938—1984 гг. — технолог, начальник технического бюро, заместитель начальника, начальник цеха, заместитель директора завода, директор Уралвагонзавода, директор Нижне-Тагильского филиала УПИ.

Лауреат Государственной премии СССР (1974).

Делегат XXV съезда КПСС.

Почётный гражданин города Нижний Тагил (1979).

Умер в Нижнем Тагиле 20 февраля 2009 года. Похоронен на кладбище «Пихтовые горы».

Ссылки 
 Крутяков

Директора промышленных предприятий
Делегаты XXV съезда КПСС
Почётные граждане Нижнего Тагила
Персоналии:Уралвагонзавод
Похороненные в Нижнем Тагиле‎